«Полёт в Рио» () — музыкальная комедия 1933 года режиссёра , со звездой немого кино Долорес дель Рио и Джином Рэймондом в главных ролях. Первый фильм с танцующим тандемом Джинджер Роджерс—Фред Астер.

Слоган 
«Musical romance staged in the clouds…»

Сюжет 
Роджер Бонд — дирижёр ансамбля, выступающего в престижном отеле на побережье, и просто плейбой, кружащий голову сотне девушек сразу, живущий весело и беззаботно. Но после танца с очередной приглянувшейся ему девушкой был уволен: она оказалась дочерью миллионера, портить отношения с которым было вовсе не в интересах менеджера отеля. И при этом с места полетел не только руководитель, а и весь танцевальный оркестр «Янки клипер Бэнд». Оставшись без работы, Бонд недолго думая, решил полететь ещё дальше: не много ни мало в столицу Бразилии — Рио-де-Жанейро.

Но туда же спешит и его недавняя партнерша по танцам — Белинда де Ризенде. Её отец заболел и тут уж не до развлечений в Майами. Но раз им по пути, то почему бы Роджеру не предложить девушке место на своем двухместном самолёте? А раз он предложил, то почему бы ей не согласиться — экономия времени колоссальная. Это, конечно, всё ничего, но Белинда ещё не знает, что впереди будет неожиданная посадка на необитаемом острове, размолвка с будущим женихом и знакомство с несравненным танцором стэпа Фредом Айрэсом…

В ролях 
 Долорес дель Рио — Белинда де Ризенде
 Джин Рэймонд — Роджер Бонд 
 Рауль Рулин — Хулио Рибейро 
 Джинджер Роджерс — Хани Хейл
 Фред Астер — Фред Айрес 
 Бланш Фридеричи — донья Элена де Ризенде 
  — сеньор Карлос де Ризенде 
  — певица кариоки 
  — мистер Бутербрасс, менеджер отеля

Премьеры 
 22 декабря 1933 года в Нью-Йорке, США состоялась премьера фильма.
 27 апреля1934 год Франция.
 24 мая 1934 год Япония
 9 июня 1934 год Италия.
 6 августа 1934 год Дания.
 16 сентября 1934 год Финляндия.
 11 мая 1942 Швеция.

Награды 
 Номинация на премию «Оскар» 1935 года за Лучшую песню («Carioca»).Что интересно, снятый в 1933 году фильм номинировался только через два года, когда появилась соответствующая номинация. И при этом проиграл следующему мюзиклу Джинджер Роджерс и Фред Астера.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы-мюзиклы США
Фильмы США 1933 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 1933 года
Фильмы об авиационных происшествиях и инцидентах
Фильмы о Рио-де-Жанейро